Il doppio del torneo di tennis Thermphos Challenger Zeeland 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Quirine Lemoine e Maryna Zanevs'ka che hanno battuto in finale Julia Cohen e Florencia Molinero 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Julia Cohen /  Florencia Molinero (finale)
 Karen Castiblanco /  Adriana Pérez (quarti di finale)

 Richèl Hogenkamp /  Lesley Kerkhove (quarti di finale)
 Quirine Lemoine /  Maryna Zanevs'ka (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thermphos Challenger Zeeland 2011